Jekatierina Wiktorowna Jurłowa-Percht (rus. Екатери́на Ви́кторовна Ю́рлова-Перхт; ur. 23 lutego 1985 w Leningradzie) – rosyjska biathlonistka, dwukrotna medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 8 marca 2008 roku w Chanty-Mansyjsku, zajmując 62. miejsce w sprincie. Pierwsze punkty zdobyła 21 stycznia 2010 roku w Anterselvie, gdzie zajęła 31. miejsce w biegu indywidualnym. Na podium zawodów pucharowych pierwszy raz stanęła 11 marca 2015 roku w Kontiolahti, wygrywając rywalizację w tej samej konkurencji. W kolejnych startach jeszcze cztery razy stawała na podium, odnosząc przy tym jedno zwycięstwo: 23 stycznia 2016 roku w Anterselvie zwyciężyła w biegu pościgowym. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2017/2018, kiedy zajęła 13. miejsce w klasyfikacji generalnej.

W 2011 roku wystartowała na mistrzostwach świata w Chanty-Mansyjsku, zajmując między innymi szóste miejsce w sprincie, siódme w biegu indywidualnym i ósme w sztafecie. Na rozgrywanych cztery lata później mistrzostwach świata w Kontiolahti zdobyła złoty medal w biegu indywidualnym. Wyprzedziła tam Czeszkę Gabrielę Koukalovą i Kaisę Mäkäräinen z Finlandii. Podczas mistrzostw świata w Östersund w 2019 roku wywalczyła srebrny medal w biegu masowym, rozdzielając Włoszkę Dorotheę Wierer i Niemkę Denise Herrmann. Na tej samej imprezie była też między innymi czwarta w sztafecie mieszanej.

Ponadto kilkukrotnie zdobywała medale mistrzostw Europy: srebrne w sztafecie na ME w Ufie (2009) i ME w Otepää (2010), brązowe w biegu indywidualnym i pościgowym podczas ME w Otepää (2015) oraz złoty w biegu pościgowym i srebrny w sprincie na ME w Mińsku (2019).

Od 17 października 2015 roku jej mężem jest austriacki fizjoterapeuta Josef Percht. Mają córkę, Kirę, ur. 13 listopada 2016 roku.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej PŚ

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach PŚ

Przypisy

Bibliografia 

 
 

Rosyjskie biathlonistki
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Petersburgu